Talang Baru (Pajar Bulan), een plaats in Indonesië
Talang Baru (Muara Pinang), een plaats in Indonesië
Talang Baru (Buay Sandang Aji), een plaats in Indonesië
Talang Baru (Sidomulyo), een plaats in Indonesië
Talang Baru (Malin Deman), een plaats in Indonesië